C11H16N2O3 – formula molecolare del butalbital
C11H16N2O3 – formula molecolare del talbutal
C11H16N2O3 – formula molecolare del vinbarbitale
C11H16N2O3 – formula molecolare del vinilbital

Formule molecolari